Petar Petrović Njegoš je lahko:
 Petar I. Petrović Njegoš
 Petar II. Petrović Njegoš

Glej tudi 
 Danilo II. Petrović Njegoš